Большой Каретный:
 Большой Каретный переулок в Москве
 Большой Каретный — песня Владимира Высоцкого

См. также 
 Каретный (значения)